Miejscowości w USA:
 Hollister – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Halifax
 Hollister – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Benito
 Hollister – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Twin Falls
 Hollister – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Taney
 Hollister – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Tillman